В США насчитывается 8 округов с названием Чероки ():

 округ Чероки — в штате Айова.
 округ Чероки — в штате Алабама.
 округ Чероки — в штате Джорджия.
 округ Чероки — в штате Канзас.
 округ Чероки — в штате Оклахома.
 округ Чероки — в штате Северная Каролина.
 округ Чероки — в штате Техас.
 округ Чероки — в штате Южная Каролина.